Beurskens ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Beurskens (* 1952), niederländische Langstreckenläuferin
 Cor Beurskens (* 1932), niederländischer Maler
 Huub Beurskens (* 1950), niederländischer Schriftsteller
 Michael Beurskens (* 1977), deutscher Jurist und Hochschullehrer